Девятый сезон женской сборной России по футболу.

Матчи женской сборной России по футболу в 2000.

Официальные матчи 

 Легенда

Товарищеский матч

Игры и голы 

Игроки включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 2000 года».

|-
!colspan=8 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=8 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники 
Примечания

См. также